Júdži je japonské mužské křestní jméno.

 Júdži Fudžiwaki (* 1995) – japonský sportovní lezec
 Júdži Hirajama (* 1969) – japonský sportovní lezec
 Júdži Ide (* 1975) – japonský automobilový závodník
 Júdži Kišioku (* 1954) – japonský fotbalista
 Júdži Miura (* 195?) – japonský skialpinista
 Júdži Nakazawa (* 1978) – japonský fotbalista
 Júdži Sakakura (* 1967) – japonský fotbalista
 Judži Sugano (* 1961) – japonský fotbalista
 Júdži Takada (zápasník) (* 1954) – japonský zápasník, volnostylař
 Júdži Ueda (* 1967) – japonský anime dabér

Mužská jména